Пиччо́не (, ) — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пиччоне, Кливио (род. 1984) — автогонщик из Монако.
Питер Пиччоне — американский египтолог, историк ближневосточной истории.
 Пиччоне, Энтони (1939—2001) — американский поэт.

См. также 
 , полное имя — Элиза Кусма Пиччоне — итальянская бегунья.
 Пиччони, Пьеро (1921—2004) — итальянский композитор.